Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але замість захисту титулу вирішила взяти участь у Кубку Гопмана.

Кая Канепі виграла титул, у фіналі перемігши Даніелу Гантухову з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Brisbane International, одиночний розряд
Жінки, одиночний розряд